Giovanni Rinaldo Coronas (1919-2008) – prefetto italiano e capo della polizia
 Pedro Coronas (1990) – calciatore portoghese